Contraband steht für:

 Contraband (Big Band), niederländische Big Band
 Contraband (1940), britischer Spielfilm (1940)
 Contraband (Rockband), Band und Album (1991)
 Contraband (Album), Studioalbum der Band Velvet Revolver (2004)
 Contraband (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2012)

Siehe auch:
 Konterbande